Изер:

 Изер (приток Роны) — река, приток Роны.
 Изер (река, бассейн Северного моря) — река в Бельгии, впадает в Северное море.
 Изер — департамент Франции.
 Изер (фрегат) — французский фрегат, на борту которого была доставлена Статуя Свободы.

 Изер, Вольфганг (, 1926—2007) — немецкий филолог, один из основателей теоретической школы рецептивной эстетики

 Принятое в русскоязычной дореволюционной литературе именование реки Йизера.